Починок — вновь возникшее сельское поселение в России до XX века.

Населённые пункты

Архангельская область 
 Починок — деревня в Котласском районе.

Брянская область 
 Починок — деревня в Почепском районе.

Вологодская область 
 Починок — деревня в Бабушкинском сельском поселении Бабушкинского района.
 Починок — деревня в Миньковском сельском поселении Бабушкинского района.
 Починок — деревня в Кубенском сельском поселении Вологодского района.
 Починок — деревня в Лесковском сельском поселении Вологодского района.
 Починок — деревня в Спасском сельском поселении Вологодского района (Рабоче-Крестьянский сельсовет).
 Починок — деревня в Спасском сельском поселении Вологодского района (Спасский сельсовет).
 Починок — деревня в Старосельском сельском поселении Вологодского района (Кипеловский сельсовет).
 Починок — деревня в Старосельском сельском поселении Вологодского района (Старосельский сельсовет).
 Починок — деревня в Перцевском муниципальном образовании Грязовецкого района.
 Починок — деревня в Ростиловском муниципальном образовании Грязовецкого района (ОКАТО 19 224 852 018).
 Починок — деревня в Ростиловском муниципальном образовании Грязовецкого района (ОКАТО 19 224 852 040).
 Починок — деревня в Сидоровском муниципальном образовании Грязовецкого района.
 Починок — деревня в Юровском муниципальном образовании Грязовецкого района.
 Починок — деревня в Кадуйском районе.
 Починок — деревня в Кирилловском районе.
 Починок — упраздённая деревня в Старосельском сельском поселении Междуреченского района.
 Починок — деревня в Сухонском сельском поселении Междуреченского района.
 Починок — деревня в Боровецком сельском поселении Сокольского района.
 Починок — деревня в Нестеровском сельском поселении Сокольского района.
 Починок — деревня в Богородском сельском поселении Усть-Кубинского района.
 Починок — деревня в Заднесельском сельском поселении Усть-Кубинского района.
 Починок — деревня в Ильинском сельском поселении Харовского района.
 Починок — деревня в Кубенском сельском поселении Харовского района.
 Починок — деревня в Харовском сельском поселении Харовского района.
 Починок — деревня в Коротовском сельском поселении Череповецкого района.
 Починок — деревня в Югском сельском поселении Череповецкого района.
 Починок — деревня в Ягановском сельском поселении Череповецкого района.
 Починок — деревня в Железнодорожном сельском поселении Шекснинского района.
 Починок — деревня в Сиземском сельском поселении Шекснинского района (Еремеевский сельсовет).
 Починок — деревня в Сиземском сельском поселении Шекснинского района (Сиземский сельсовет).

Ивановская область 
 Починок — деревня в Вичугском районе.
 Починок — деревня в Заволжском районе.
 Починок — деревня в Кинешемском районе.
 Починок — деревня в Палехском районе.

Калужская область 
 Починок — деревня в Куйбышевском районе.

Кировская область 
 Починок — деревня в Верхошижемском районе.

Костромская область 
 Починок — деревня в Антроповском районе.
 Починок — деревня в Галичском районе.
 Починок — деревня в Кологривском районе.
 Починок — деревня в Макарьевском районе.
 Починок — деревня в Мантуровском районе.
 Починок — деревня в Островском районе.
 Починок — деревня в Солигаличском районе.
 Починок — деревня в Сусанинском районе.
 Починок — деревня в Шарьинском районе.

Ленинградская область 
 Починок — посёлок в Приозерском районе.

Марий Эл 
 Починок — деревня в Юринском районе.

Нижегородская область 
 Починок — деревня в Кстовском районе, Чернышихинский сельсовет.
 Починок — деревня в Кстовском районе, Новоликеевский сельсовет.
Починок — дерево в городском округе Сокольский.
 Починок — деревня в Чкаловском районе.

Новгородская область 
 Починок — деревня в Демянском районе.

Свердловская область 
 Починок — деревня в Новоуральском городском округе.

Смоленская область 
 Починок — город, административный центр Починковского района.
 Починок — деревня в Демидовском районе, упразднена в 2003 г.
 Починок — деревня в Дорогобужском районе.
 Починок — деревня в Третьяковском сельском поселении Духовщинского района.
 Починок — деревня в Добринском сельском поселении Духовщинского района.
 Починок — деревня в Кардымовском районе.
 Починок — деревня в Руднянском районе.

Тверская область 
 Починок — микрорайон (бывшая деревня) города Бологое Бологовского района.
 Починок — деревня в Западнодвинском районе.
 Починок — деревня в Краснохолмском районе.
 Починок — деревня в Максатихинском районе.
 Починок — деревня в Пеновском районе.
 Починок — деревня в Селижаровском районе.
 Починок — деревня в Фировском районе.

Ярославская область 
 Починок — деревня в Даниловском районе Ярославской области (Середское сельское поселение, Семловский сельский округ).
 Починок — деревня в Даниловском районе Ярославской области (Середское сельское поселение, Середской сельский округ).
 Починок — деревня в Даниловском районе Ярославской области (Середское сельское поселение, Трофимовский сельский округ).
 Починок — деревня в Даниловском районе Ярославской области (Середское сельское поселение, Бабаевский сельский округ).
 Починок — деревня в Первомайском районе (Кукобойское сельское поселение).
 Починок — деревня в Первомайском районе (Пречистенское сельское поселение).
 Починок — деревня в Рыбинском районе (Арефинское сельское поселение).
 Починок — деревня в Рыбинском районе (Волжское сельское поселение).
 Починок — деревня в Рыбинском районе (Глебовское сельское поселение, Глебовский сельский округ, п/о Глебово).
 Починок — деревня в Рыбинском районе (Глебовское сельское поселение, Глебовский сельский округ, п/о Кобостово).
 Починок — деревня в Рыбинском районе (Глебовское сельское поселение, Погорельский сельский округ).
 Починок — деревня в Рыбинском районе (Каменниковское сельское поселение).
 Починок — деревня в Рыбинском районе (Назаровское сельское поселение).
 Починок — деревня в Рыбинском районе (Судоверфское сельское поселение).
 Починок — деревня в Ярославском районе.

Гидроним 
 Починок (река) — река в Архангельской области, приток Уфтюги

Фамилия 
 Починок, Александр Петрович (1958—2014) — министр труда и социального развития России (2000—2004), член Совета Федерации (2007—2011).
 Починок, Виктор Яковлевич (1915—1999) — советский химик, доктор химических наук, профессор.
 
 Починок, Макар Иванович (1921—1982) — Герой Социалистического Труда.
 Починок, Наталья Борисовна (род. 1976) — доктор экономических наук, доцент, ректор РГСУ.
 Починок, Юлия Мирославовна (род. 1990) — украинская переводчица, журналистка, литературовед, литературный критик.

См. также 

 Починок-1
 Починок-2
Доркин Починок
 Митин Починок
 Починок-Алешок

 Починок-Болотово
 Починок-Слепущий
 Починок-Лобанов
 
 Выселок